Der Nationalpark Drenova (, zu Deutsch Weißtanne von Drenova) ist ein Nationalpark in Ostalbanien in der Nähe von Korça. Seine Fläche beträgt 1380 Hektar.

Der Nationalpark ist rund zehn Kilometer von Korça entfernt. Das Areal liegt oberhalb des Dorfes Drenova am Westhang des Bergzugs der Malet e Moravës (). Im Park gibt es viele Trinkwasserquellen, und es soll eine bedeutende Population von Braunbären geben. Besonders ist noch eine prominente Felsformation, der Gur i Capit.

Im Sommer 2012 und Herbst 2013 wurden große Flächen bei Waldbränden zerstört.

Weblinks 

 Webseite der Nationalen Agentur für Schutzgebiete über den Nationalpark Drenova (englisch)
 Webseite der nationalen Tourismusagentur über den Nationalpark Drenova (englisch)

Einzelnachweise 

Drenova
Drenova
Qark Korça